Ландсберг () може да се отнася за:

градове:
 Ландсберг ам Лех, окръжен град на река Лех в Бавария
 Ландсберг ам Лех (район), в Бавария
 Ландсберг (Саксония-Анхалт), град в Саксония-Анхалт
 Алтландсберг, град в Бранденбург
 Дойчландсберг, град в Щирия, Австрия
 Дойчландсберг (окръг), в Австрия

исторически:
 Маркграфство Ландсберг, маркграфство в Средна Германия (от 13 век)
 Господство Ландсберг, господство в Елзас (13–17 век)
 Ландсберг, бивш град в Хесен
 Ландсберг на Варта, днес Гожов Великополски в Западна Полша
 Ландсберг в Източна Прусия, днес Гурово Илавецке в Полша
 Ландсберг в Горна Силезия, днес Гожув Слaнски в Полша

замъци и дворци:
 Замък Холандсберг в департамент О Рен, регион Елзас, Източна Франция
 Замък Ландсберг в Саксония-Анхалт, при Хале (Заале)
 Замък Ландсберг в Пфалц
 Замък Lanšperk, в Пардубицки край в Чехия
 Дворец Ландсберг в Ратинген, Северен Рейн-Вестфалия
 Дворец Ландсберг в Майнинген, Саксония-Майнинген

родове:
 Ландсберги, род от Вестфалия
 Шенк фон Ландсберг, род от Маркграфство Бранденбург
 Ландсбергис, литовска фамилия от немски произход

хора:
 Анно фон Ландсберг († 1185), епископ в Минден (1170–1185)
 Дитрих фон Ландсберг (1242–1285), маркграф на Ландсберг
 Бертхолд II фон Ландсберг († 1502), епископ на Хилдесхайм (1481–1502)